Фант:

 Фант — шуточная игра и предмет в ней.
 Фант, Гуннар (1919—2009) — шведский инженер-акустик и фонетист.